Quadra (São Paulo), município
 Quadra esportiva, ou apenas quadra
 Quadra de tênis, local utilizado para a prática deste esporte
 Quarteirão, também chamado quadra urbana ou, simplesmente, quadra
 Uma estrofe de quatro versos, ou quarteto.